Sebastian Bradatsch (ur. 8 maja 1996) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSC 07 Ruhla. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2015, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
14 lipca 2012 zadebiutował w zawodach FIS Cup. W Villach był 32. Dzień później zdobył pierwsze punkty, zajmując 13. miejsce. 26 stycznia 2013 w Titisee-Neustadt zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 71. miejsce. W lutym 2013 wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013. W zawodach indywidualnych był 5., a w konkursach drużynowych zdobył medale: srebrny w męskim i złoty w mieszanym.

W grudniu 2013 w Engelbergu zdobył pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 17. miejsce. 31 grudnia wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen; po zajęciu 67. pozycji nie awansował do konkursu głównego. W sezonie 2013/2014 wystąpił też na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014, zajmując 4. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie.

We wrześniu 2014 wystartował w Letnim Grand Prix, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce w konkursach w Ałmaty. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015. Indywidualnie był 13., natomiast w konkursie drużynowym wraz z Paulem Winterem, Martinem Hamannem i Andreasem Wellingerem zdobył srebrny medal.

Reprezentując Turyngię zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym mistrzostw Niemiec w 2016.

W Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 12. miejscu, w sierpniu 2014 w Wiśle (w ramach letniej edycji cyklu) oraz w styczniu 2017 w Sapporo. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w lutym 2018, zajmując miejsca w piątej dziesiątce konkursów FIS Cup w Villach.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Bradatscha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Bradatscha na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 14 sierpnia 2014 (2. miejsce)
  Notodden – 15 grudnia 2016 (2. miejsce)
  Notodden – 16 grudnia 2016 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996